Theatre of Tragedy:

 Theatre of Tragedy — норвежская рок-группа, в разные периоды игравшая в различных жанрах, от дум/дэт- и готического метала до индастриала и техно.
 Theatre of Tragedy — дебютный альбом группы «Theatre of Tragedy».